

Persone 
 Alessandro Asinari di San Marzano (1830-1906), politico italiano e senatore del Regno
 Antonio Marzano (1935), politico italiano e presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia
 Arturo Marzano (1897-1976), magistrato e politico italiano
 Arturo Marzano (1947), politico e insegnante italiano
 Camilla Marzano (XV secolo-1493), nobile e letterata italiana, signora consorte di Gradara e Pesaro
 Gabriele Marzano (1894-1980), avvocato e archeologo italiano
 Giuseppe Marzano (1880-1945), prefetto
 Goffredo Marzano (1300-1362), condottiero e ciambellano italiano, conte di Squillace
 Maria Marzano (...-1440), nobile italiana, duchessa di Sessa Aurunca
 Marino Marzano (1420-1494), nobile italiano, principe di Rossano
 Michela Marzano (1970), filosofa e docente italiana
 Francesco Marzano, il maestro da Bari,Roma, milano e adesso Lisbona

Famiglia 
 Marzano, famiglia nobile italiana, una delle sette grandi casate del Regno di Napoli

Monumenti 
 Palazzo Marzano, palazzo in via Arpi a Foggia

Geografia

Comuni italiani 
 Marzano, comune della provincia di Pavia
 Marzano Appio, comune della provincia di Caserta
 Marzano di Nola, comune della provincia di Avellino
 San Marzano di San Giuseppe, comune della provincia di Taranto
 San Marzano Oliveto, comune della provincia di Asti
 San Marzano sul Sarno, comune della provincia di Salerno

Frazioni 
 Marzano, frazione di Dasà in provincia di Vibo Valentia
 Marzano, frazione di Merlino in provincia di Lodi
 Marzano, frazione di Mompantero in provincia di Torino
 Marzano, frazione di Terenzo in provincia di Parma
 Marzano, frazione di Torriglia in provincia di Genova

Altro 
 Riserva naturale Monti Eremita - Marzano
 Monte Marzano in provincia di Salerno

Agricoltura 
 Pomodoro San Marzano, qualità di pomodori DOP